V.M.H.C. Geel-Zwart is een hockeyvereniging uit Veghel. Zowel het eerste herenteam als het eerste damesteam speelt in de eerste klasse van de KNHB.

De hockeyclub is opgericht op 13 december 1939 in Hotel Jilesen. De naam 'Geel-Zwart' werd gekozen omdat Piet Klomp-Bueters (een van de oprichters) een shirt had van deze kleuren en hij aldus geen nieuw hoefde te kopen. Het terrein is gevestigd op het Prins Willem-Alexander Sportterrein aan de Middegaal in Veghel.

Heren 
Het eerste herenteam van Geel-Zwart speelde begin jaren '80 enkele seizoenen op het hoogste niveau in Nederland; in de Hoofdklasse.

Dames 
De dames van Geel-Zwart speelden vanaf begin jaren '90 altijd in de zuidelijke Eerste en Tweede Klasse, op één seizoen na (Overgangsklasse 2003-2004).

Oud-spelers van Geel-Zwart
 Dillianne van den Boogaard

Externe links 
 Officiële website

Sportvereniging in Meierijstad
Geel-Zwart